Hemicloeina är ett släkte av spindlar. Hemicloeina ingår i familjen Trochanteriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Hemicloeina